Макото Ито (, англ. Makoto Itoh; ) — японский экономист, почётный профессор Токийского университета. Лауреат Marxian Economics Award (2012). Член Японской академии наук (2003).

Биография 
В 1955 году окончил Токийскую среднюю школу.
В 1959 году получил степень бакалавра по экономике Токийского университета.
В 1961 году получил степень магистра экономики в Высшей школе Токийского университета.
В 1975 году получил докторскую степень по экономике в Токийском университете.

С 1964 года — ассистент, с 1966 года — доцент, с 1980 года — профессор кафедры экономики Токийского университета.
В период 1974—1975 гг. — приглашённый сотрудник Лондонской школы экономики и Гарвардского университета.
В 1978 году — приглашённый доцент Нью-Йоркского университета и Новой школы социальных исследований.
В 1980 году — приглашённый профессор Лондонского университета королевы Марии.
В 1985 году — приглашённый профессор Манитобского университета.
В период 1986—1987 гг. — приглашённый профессор Таммасатского Университета.
В 1987 году — приглашённый лектор Корпуса Кристи колледжа Оксфордского университета, в 1990 году — приглашённый профессор Йоркского университета, в 1997 году — приглашённый профессор Сиднейского университета.

С 1997 году — почётный профессор кафедры экономики Токийского университета.
В период 1997—2010 гг. — профессор Высшей школы глобальных азиатских исследований Кокугакуинского университета.
С 2003 года — член Японской академии.

Умер 7 февраля 2023 года.

Основные идеи 
 принадлежит к школе экономической мысли, основанной Кодзо Уно и пропагандирующей марксистскую теорию стоимости.

Награды 
 2015 — приз Японского общества политической экономии за книги «Political Economy for Socialism» (1995) и «The Japanese Economy Reconsidered» (2000).

Библиография 
 Ito M. Value and Crises //New York: Monthly Review Press, 1980. ISBN 0-85345-556-2
 Ito M. The basic theory of capitalism // Totowa: Barnes-Noble Books, 1988. ISBN 0-389-20729-2
 Ito M. Is the Japanese Economy in Crisis//Center for Social Theory and Comparative. 1993
 Ito M., Lapavitsas C. Political Economy of Money and Finance // New-York: Palgrave Macmillan, 1999 ISBN 0312211643
 Ito M. The Japanese Economy Reconsidered// New-York: Palgrave Macmillan, 2000 ISBN 0-333-66519-8
 Ito M., Albritton R. Phases of Capitalist Development. Booms, Crises and Globalizations// New-York: Palgrave Macmillan, 2001 ISBN 0-333-75316-X
 Ito M. On the Historical Significance and the Social Costs of the Sub-Prime Financial Crisis: Drawing on the Japanese Experience//DP № 7, 2009
 Ito M. From the Subprime to the Sovereign Crisis. Why Keynesianism does not work?//2012

Примечания 

Японские марксисты
Члены Японской академии наук